

Persone 
 BCE – soprannome di Beji Caid Essebsi, politico tunisino

Sigle 
 Banca centrale europea – banca centrale dell'Unione europea
 Banco Central del Ecuador – banca centrale dell'Ecuador
 Before the Common Era (anche Before the Current Era, e Before the Christian Era) – prima dell'era comune (in inglese)

Codici 
 BCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroportuale civile di Bryce (Stati Uniti d'America)
 bce – codice ISO 639-3 della lingua bamenyama

Altri progetti